Андрюхов — русская фамилия.

 Андрюхов, Иван Васильевич  (1914—2010) — полный кавалер ордена Славы, стрелок 147-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец.
 Андрюхов, Илья Алексеевич (род. 1990) — российский хоккеист.